Mangaone River peut faire référence à:

Mangaone (rivière de Hawke's Bay) – est un cours d’eau de la région de Hawke's Bay dans le nord de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande
Mangaone (rivière de Manawatu-Wanganui) – est un cours d’eau du sud de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande  

Il y a aussi  nommés ‘Mangaone Stream’ dans la région de  Taranaki. 
L’un est un affluent de la rivière Waiwhakaiho, d’environ  de long et s’écoulant principalement à travers la zone industrielle de la ville de New Plymouth.
L’autre est un affluent du fleuve Waitara, et long d' approximativement

Voir aussi

Notes et références

Cours d'eau en Nouvelle-Zélande
Taranaki